Charlie Chaplin was een Engelse acteur, regisseur, componist en komiek.

Charles of Charlie Chaplin is ook de naam van:

 Charles Chaplin (kunstenaar) (1907–1987)
 Charles Chaplin (kunstschilder) (1825–1891), Frans schilder
 Charles Chaplin (junior) (1925–1968), Amerikaans acteur, en zoon van Charlie Chaplin 
 Charlie Chaplin (film), film uit 2002
 Charlie Chaplin (zanger), artiestennaam van de reggaezanger Richard Patrick Bennett